Kopiec Kościuszki – kopiec w Janowiczkach (miejsce bitwy pod Racławicami)
 Kopiec Kościuszki – kopiec w Krakowie
 Kopiec Kościuszki – kopiec w Miechowie
 Kopiec Kościuszki – kopiec w Olkuszu
 Kopiec Kościuszki – kopiec w Połańcu
 Kopiec Kościuszki – kopiec w Chebdziu
 Kopiec Tadeusza Kościuszki – kopiec w Luchowie Górnym
 Kopiec Tadeusza Kościuszki – kopiec w Tarnogrodzie
 Kopiec Tadeusza Kościuszki – kopiec w Uchańce